Чемпионат Канады по фигурному катанию 2013 года () — национальный чемпионат Канады сезона 2012/2013. Спортсмены соревнуются на детском, юниорском и взрослом возрастных уровнях в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир проходил с 13 по 20 января 2013 года в Миссиссоге, Провинция Онтарио на арене «Hershey Centre».

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная на чемпионат мира в канадском Лондоне, а также на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Протоколы соревнований
 Skate Canada

Чемпионаты Канады по фигурному катанию
2013 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2013 году
Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Спортивные соревнования в Миссиссоге